Ковачићи  могу бити:
 Ковачић, презиме

или:
 Ковачићи (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Ковачићи (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Ковачићи (Кладањ), насеље у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ
 Ковачићи (Нови Травник), насеље у општини Нови Травник, Федерација БиХ, БиХ
 Ковачићи (Олово), насеље у општини Олово, Федерација БиХ, БиХ
 Ковачићи (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Ковачићи (Кладањ), насеље у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка